Žebříček IIHF mužů pro rok 2007.

Lední hokej v roce 2007